Інду́кція (з   «при-вести (до)») — термін широкого призначення: явище, що виникає під зовнішнім впливом; у гуманітарних науках та стосовно людського мислення — метод пізнання, що оснований на формально-логічному розумовому висновку, який дає можливість одержати загальний висновок на основі аналізу окремих фактів.

Хімія 
 Індукція Хімічна

Логіка 
 Індукція логічна

Математика 
 Індукція математична

Фізика 
 Індукція електростатична
 Індукція електрична
 Індукція магнітна
 Індукція електромагнітна

Біологія 
 Індукція збудження

Гірництво 
 Індукційний каротаж

Див. також 
 Дедукція

Посилання 
 Індукція  //